Voor deelname aan de eindronde van de African Cup of Nations 2000, het CAF kampioenschap voor nationale voetbalelftallen, in Ghana-Nigeria moesten de landen, behalve Egypte (als titelverdediger) die automatisch was geplaatst voor de eindronde, zich kwalificeren. Ghana en Nigeria stapten tussentijds uit de kwalificatie omdat ze Zimbabwe als gastland vervingen en zich daar ook automatisch plaatsten.

Voor de kwalificatie schreven 45 landen (inclusief Ghana en Nigeria) zich in. Zimbabwe (oorspronkelijk vrijgesteld als gastland) moest in de eindfase ook nog kwalificatie wedstrijden spelen zodat er uiteindelijk 46 landen aan de kwalificatie hebben deelgenomen.

In een voorronde speelden 34 landen, in een thuis- en uitwedstrijd, om kwalificatie voor de groepsfase. Er waren zeven groepen van vier landen waarbij de eerste twee landen zich plaatsten voor de eindronde. Uit de groepen waar Ghana en Nigeria zich tussentijds terugtrokken speelden de nummers twee samen met Zimbabwe in een extra groep om één plaats in de eindronde.

Voorronde

Algerije wint over 2 wedstrijden met 6–1 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Angola wint over 2 wedstrijden met 3–2 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Mali wint over 2 wedstrijden met 3–0 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Congo-Brazzaville speelt over 2 wedstrijden met 1–1 gelijkt en plaatst zich op uitdoelpunten voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Gabon wint over 2 wedstrijden met 5–0 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Kenia wint over 2 wedstrijden met 12–1 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Liberia wint over 2 wedstrijden met 3–2 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Madagaskar wint over 2 wedstrijden met 3–2 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Mauritius wint over 2 wedstrijden met 4–2 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Mozambique wint over 2 wedstrijden met 2–1 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Namibië wint over 2 wedstrijden met 3–1 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Burundi wint over 2 wedstrijden met 2–0 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Togo wint over 2 wedstrijden met 6–0 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Oeganda wint over 2 wedstrijden met 5–0 en plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Gambia trok zich terug, Senegal plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Mauritanië trok zich terug, Sierra Leone plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Ethiopië trok zich terug, Eritrea plaatst zich voor de groepsfase van dit kwalificatietoernooi.

Groepsfase

Groep 1

Eritrea plaatst zich voor de play-off.

Geannuleerde wedstrijden

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Senegal plaatst zich voor de play-off.

Groep 6

Groep 7

Play-off

Gekwalificeerde landen

2000 (kwalificatie)
Voetbal in 1998
Voetbal in 1999